Pascal Meunier peut désigner :

 Pascal Meunier (1968-), photographe ;
 Pascal Meunier (1953-), diplomate, ambassadeur de France en Azerbaïdjan.